Abel Hureau de Villeneuve (1833-1898), médecin et aéronaute français ;
Simon Hureau
Jean-Claude Hureau

Hureau de Sénarmont 
Alexandre-Antoine Hureau de Sénarmont
Henri Hureau de Sénarmont